Peromyscus est un genre de rongeurs de la famille des Cricétidés. Les souris de ce genre sont appelées Souris de chasse ou Souris à pattes blanches.

Certaines espèces sont susceptibles de transporter des hantavirus.

Liste des espèces 
 Peromyscus attwateri J. A. Allen, 1895 
 Peromyscus aztecus (Saussure, 1860) 
 Peromyscus beatae Thomas, 1903
 Peromyscus boylii (Baird, 1855) 
 Peromyscus bullatus Osgood, 1904 
 Peromyscus californicus (Gambel, 1848) - Souris de Californie  
 Peromyscus caniceps Burt, 1932 
 Peromyscus crinitus (Merriam, 1891)
 Peromyscus dickeyi Burt, 1932 
 Peromyscus difficilis (J. A. Allen, 1891) 
 Peromyscus eremicus (Baird, 1858) — Souris des cactus
 Peromyscus eva Thomas, 1898 
 Peromyscus fraterculus Miller, 1892
 Peromyscus furvus J. A. Allen and Chapman, 1897 
 Peromyscus gossypinus (LeConte, 1853) - Souris de coton 
 Peromyscus grandis Goodwin, 1932 
 Peromyscus gratus Merriam, 1898 
 Peromyscus guardia Townsend, 1912 
 Peromyscus guatemalensis Merriam, 1898 
 Peromyscus gymnotis Thomas, 1894 
 Peromyscus hooperi Lee and Schmidly, 1977 
 Peromyscus hylocetes Merriam, 1898
 Peromyscus interparietalis Burt, 1932 
 Peromyscus keeni Merriam, 1897 - Souris de Keen
 Peromyscus leucopus (Rafinesque, 1818) — Souris à pattes blanches 
 Peromyscus levipes Merriam, 1898 
 Peromyscus madrensis Merriam, 1898 
 Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845) — Souris du soir ou Souris sylvestre
 Peromyscus mayensis Carleton and Huckaby, 1975 
 Peromyscus megalops Merriam, 1898 
 Peromyscus mekisturus Merriam, 1898 
 Peromyscus melanocarpus Osgood, 1904 
 Peromyscus melanophrys (Coues, 1874) 
 Peromyscus melanotis J. A. Allen and Chapman, 1897 
 Peromyscus melanurus Osgood, 1909 
 Peromyscus merriami Mearns, 1896 
 Peromyscus mexicanus (Saussure, 1860) 
 Peromyscus nasutus (J. A. Allen, 1891) 
 Peromyscus ochraventer Baker, 1951 
 Peromyscus pectoralis Osgood, 1904 
 Peromyscus pembertoni Burt, 1932 - Souris à pattes blanches de Pemberton ou Souris de Pemberton  
 Peromyscus perfulvus Osgood, 1945 
 Peromyscus polionotus (Wagner, 1843) - Souris de plage  
 Peromyscus polius Osgood, 1904 
 Peromyscus pseudocrinitus Burt, 1932 
 Peromyscus sejugis Burt, 1932 
 Peromyscus sagax Elliot, 1903.
 Peromyscus simulus Osgood, 1904 
 Peromyscus slevini Mailliard, 1924 
 Peromyscus spicilegus J. A. Allen, 1897 
 Peromyscus stephani Townsend, 1912 
 Peromyscus stirtoni Dickey, 1928 
 Peromyscus truei (Shufeldt, 1885) 
 Peromyscus winkelmanni Carleton, 1977 
 Peromyscus yucatanicus J. A. Allen and Chapman, 1897 
 Peromyscus zarhynchus Merriam, 1898

Phylogénie 
Arbre phylogénétique partiel du genre Peromyscus :

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

Rongeur (nom scientifique)
Cricetidae